Marismeña peut désigner : 

Marismeña (race bovine)
Marismeña (cheval)